Mifflin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mifflin (Ohio)
Mifflin (Pennsylvania)
West Mifflin